Peder Knudsen er navnet på flere personer:
 Peder Knudsen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (født 1970)
 Peder Knudsen (politiker) – dansk gårdmand og politiker (1802-1870)

Se også 
 Peter Knudsen (flertydigside)